и  — японские сладости, изготовленные из сладкого риса и пасты из бобов адзуки. Вид моти. Ботамоти и о-хаги принято есть во время праздника равноденствия, Хигана.

Название 

Название ботамоти происходит от сочетания «ботан» и «моти», а о-хаги — от священного кустарника «хаги». Также словом «ботамоти» называется блюдо, упомянутое в текстах периода Хэйан, в частности, в Удзи сюй моногатари ().

Приготовление 
Для приготовления рис сперва замачивают примерно на 6 часов, а затем отваривают и обмазывают вокруг густой пастой адзуки. В некоторых вариантах сверху их обсыпают соевой мукой. Ботамоти готовят в основном осенью.

В похожих сладостях «охаги» используется адзуки немного другой консистенции, но в остальном они практически идентичны.

Примечания

Ссылки 
 季節によって名前が変わる風情の食べ物! おはぎとぼたもち(AllAbout)
 おはぎとぼたもちの違い（食育大事典）
 『丸善食品総合辞典』，丸善，1998年（諸説ある中の一説として紹介）
 星名桂治著，『乾物の事典』，東京堂出版，2011年
 杉田浩一編，『日本食品大事典』，医歯薬出版，2008年（諸説ある中の一説として紹介）
 『料理食材大事典』，主婦の友社，1996年
 松下幸子著，『図説江戸料理事典』，柏書房，1996年
 飯島奈美; 徐曉珮（譯者）. 《LIFE家庭味：一般日子也值得慶祝！的料理》. LifeStyle時尚生活 初版 (台灣: 朱雀). 2011-05-10: 200頁 [2011]. ISBN 978-9-86-678091-2 （中文）.
 武良布枝; 戴偉傑（譯者）. 《鬼太郎的餐桌》 初版. 台灣: 麥田. 2013-11-15: 112頁 [2013]. ISBN 978-9-86-344016-1 （中文）.
 馮嘉慧. 《花漾彩繪蒸點心 》 初版. 台灣: 邦聯. 2013-07-11: 96頁 [2013]. ISBN 978-9-86-623229-9 （中文）.
 洪建德. 《和果子》 初版. 台灣: 聯經出版. 2013-01-01 [2013]. ISBN 957-082-540-5 （中文）.（繁体中文）

Японская кухня
Вагаси